Token och liknande kan ha flera betydelser:

 Token F1 – ett racingstall
 The Tokens – en sånggrupp
 Token Ring – en teknikstandard för datornätverk
 Tokenism – att använda minoriteter på ett skenheligt vis för att hävda mångfald och inkludering
 Token (musikgrupp) – en rockgrupp
 Token, Östergötland, sjö i Boxholms kommun